Кристобаль-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 22,08 км². Население — 201 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки